Радзинь (Радзиньш; женская форма Радзиня) — фамилия латышского происхождения. Известные носители:

 Радзинь, Петр Карлович (1880—1930) — генерал, командующий НВС Латвии.
 Радзинь, Эдуард (1886—1968) — латвийский политический и государственный деятель.
 Радзиня, Эльза Яновна (1917—2005) — советская и латвийская актриса театра и кино, народная артистка СССР.